Christian Holm er navnet på flere personer:

 Christian Holm (officer) (1796-1848) – dansk officer (Christian Christopher Göttsche Holm)
 Christian Holm (maler) (1804-1846) – dansk maler (Christian Frederik Carl Holm)
 Christian Holm (1807-1876) (1807-1876) – dansk grosserer og etatsråd
 Christian Holm (cellist) (1828-1864) – dansk violoncellist, kgl. kapelmusikus (Christian Ludvig Holm)
 Christian Holm (1835-1920) (1835-1920) – dansk grosserer og etatsråd (Andreas Peter Christian Holm)
 Christian Holm (politiker) (1867-1939) – dansk grosserer og politiker, medlem af Folketinget (Christian Frederik Holm)
 Christian Holm (generalkonsul) (1872-1950) – dansk generalkonsul (Albert Valdemar Christian From Holm)
 Christian Holm (arkitekt) (født 1946) – dansk arkitekt